Catedral de la Nativitat, a Bethlehem.
 Catedral de la Nativitat, al Caire.
 Catedral de la Nativitat, a Chișinău.
 Catedral de la Nativitat, a Riga.
 Catedral de la Nativitat, a Tiraspol.
 Catedral de la Nativitat, a Súzdal.

Vegeu també 
 Església de la Nativitat